Tommaso Arnoni (1877-1950) – avvocato e politico italiano
 Vicente Arnoni (n. 1907- m.) – calciatore brasiliano

Pagine correlate 
 Arni
 Arnone